Los Clásicos de Timbiriche es el noveno álbum de Timbiriche con los 10 integrantes que hasta 1987 habían pertenecido al grupo, no hubo promoción en algún programa de televisión. Este disco fue grabado antes del VIII-IX (1988) pero lanzado en 1989 (después de promoción del VII-IX). Con este disco conmemoran 7 años de carrera artística como grupo por lo cual versionan sus más grandes éxitos acompáñados de la orquesta sinfónica de la Ciudad de México.

Los integrantes eran Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening, Erick Rubín, Eduardo Capetillo, Thalía y Edith Márquez y como invitados Mariana Garza, Sasha Sokol y Benny.

Los arreglos fueron totalmente sinfónicos y hubo una canción inédita cantada por todos, con partes individuales de los activos y sólo coros, los invitados.

Lista de canciones 
Lado A:

01. Timbiriche / Hoy Tengo Que Decirte Papá (Benny) / El Gato Rocanrolero

02. La Vida Es Mejor Cantando (Sasha)/ Sólo Tú, Sólo Yo (Erick)

03. Si No Es Ahora (Thalía) / Mírame (Alix) / Besos De Ceniza (Mariana)

04. Por Ti (Todos)

Lado B:

05. Ven, Ven, Ven (Edith) / No Seas Tan Cruel (Todos) / Soy Un Desastre (Diego)

06. Corro Vuelo Me Acelero (Todos) / Juntos (Todos)

07. México / La Banda

08. Mágico Amor (Erick) / Con Todos Menos Conmigo (Eduardo) / Rompecabezas (Paulina)

Curiosidades 

 Este álbum comenzó a grabarse en noviembre de 1987, pero la disquera lo lanza hasta enero de 1989 y no tuvo promoción más que para su venta, por lo que los integrantes continuaron la gira del disco anterior  (VIII - IX ).
 El disco es lanzado cuando Alix Bauer tenía dos meses de haber dejado el grupo, sin embargo aparece su imagen como parte de la alineación vigente en ese momento.
 La canción inédita "Por Ti" es compuesta por Omar Jasso quien a la postre tiene problemas legales con Luis de Llano (representante del grupo). Dicha disputa legal la gana Jasso por lo que el tema ya no es incluido en la reedición de 1998 y deja de formar parte del repertorio de canciones de Timbiriche.
 Como ya se mencionó en el punto anterior el álbum fue reeditado en 1998, tras la presentación de los integrantes originales en el "Festival Acapulco"; en esta reedición no se incluyó el tema "Por ti" como ya se explicó y fue sustituido por una versión completa del tema original de "Corro, vuelo, me acelero" con arreglos sinfónicos agregados y mezclados en el mismo. Además se agregaron coros a algunas canciones y se hicieron nuevas mezclas y versiones de algunos de los tracks, cambiando el contenido y orden de los temas en esta reedición, la cual llevó el título ahora de "Timbiriche Clásico: Simphonic".

Integrantes   
Solistas Timbiriche
 Alix, Paulina, Thalía, Edith, Diego, Erik y Eduardo.
Solistas Invitados 
 Benny, Sasha, Mariana

Álbumes de Timbiriche
Álbumes de 1989